Кандија може да се односи на:

 Итал. за Ираклион (Хераклион, Ираклио), главни град истоимене префектуре Ираклион, периферије Крит, тј. највећи град јужне Грчке и њеног највећег и најзначајнијег острва Крита.
 Кандија (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ